Princesse Marie-Astrid steht für folgende Schiffe:

 Princesse Marie-Astrid (Schiff, 2010)
 Princesse Marie-Astrid, siehe Regensburg (Schiff, 1985)